Krstajić ist der Familienname folgender Personen:

 Danica Krstajić (* 1987), montenegrinische Tennisspielerin
 Mladen Krstajić (* 1974), serbischer Fußballspieler und -trainer